

Geografia 
Malacca, uno stato della Malesia
Malacca, città della Malesia, capitale dello stato di Malacca
Stretto di Malacca, porzione di mare dell'Oceano Indiano che separa la penisola malese dall'isola di Sumatra
Penisola di Malacca, nome con cui talvolta è chiamata la penisola malese

Scienza 
Malacca, un materiale derivato da una liana tropicale, simile al rattan

Pagine correlate 
Malaka